Гроза — атмосферне явище.

Військова справа 
 «Гроза» — стрілецько-гранатометний комплекс розробки ЦКІБ СОО (Тула).
 «Гроза» — тип станції радіолокації, що встановлюється на літаках.
 «Гроза» — деякі історики й письменники стверджують, що за сигналом «Гроза» влітку 1941 року мала початися стратегічна наступальна операція Червоної Армії проти Німеччини.

Мистецтво 
 «Гроза» — п'єса Олександра Островського.

 «Гроза» — радянський художній фільм 1933 року.
 «Гроза» — український фільм 2013 року, повнометражний дебют режисера Руслана Батицького.

Топоніми 

Села:
 Гроза — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Гроза — Харківська область, Шевченківський район
Залізниця:
 Гроза — проміжна залізнична станція Куп'янської дирекції Південної залізниці
Річка:
 Гроза — річка у Білорусі, ліва притока Друті (басейн Дніпра)

Див. також 
 Гроза (прізвище)